123 rok naszej ery
 123 rok przed naszą erą
 123 liczba naturalna
 gwiazda podwójna NGC 123
 planetoida (123) Brunhild
 misja promu kosmicznego STS-123
 droga wojewódzka nr 123
 linia kolejowa nr 123
 Sonet 123 Williama Shakespeare'a
 Psalm 123
 czeski zespół rockowy -123 min.
 polski zespół muzyczny Raz, Dwa, Trzy
 samochód Fiat 123
 radiostacja R-123
 mina MR-123
 niemiecki samolot Henschel Hs 123
 niemieckie fregaty rakietowe typu 123
 123 Eskadra Myśliwska
 katastrofa lotu Japan Airlines 123

Podobne
 raz, dwa, trzy